Hierax  () fou un escriptor grec d'època i lloc d'origen desconeguts, que va escriure una obra titulada  la qual és esmentada a la  d'Arseni de Monembasia

Referències 
 

Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries